ACAT steht für:
 Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter, eine christliche Menschenrechtsorganisation
 das Enzym Acetyl-CoA-Acetyltransferase
 das Enzym Sterol-O-Acyltransferase

Abkürzung